Паккрет () — ампхе в провинции Нонтхабури в центральном Таиланде. Часть Большого Бангкока. Население в 2004 году составляло 201 399 человек.

География 

Расположен на северо-востоке провинции Нонтхабури. Граничит с районами Латлумкео и Мыанг Патхумтхани провинции Патхумтхани, Донмыанг и Лакси Бангкока, Мыанг Нонтхабури и Бангбуатхонг провинции Нонтхабури.

Город пересекает река Чаупхрая.

Достопримечательности 
 Остров Ко Крет
 Mueang Thong Thani (Мыанг Тхонг Тхани) Стадион, построенный к XIII Азиатским играм 1998 года, затем был переименован в «Импакт» Стадион. Он вмещает в себя 12 000 зрителей. Кроме спортивных турниров в комплексе стадиона «Импакт» проводятся развлекательные мероприятия, выставки и другие акции.

Административно-территориальное деление 
Город включает в себя 12 районов, которые в свою очередь поделены на 85 посёлков.

Примечания

Ссылки 
 Impact Arena, Exhibition and Convention Center
 Site dedicated to Muang Thong Thani
 Koh Kret Adventure

Ампхе провинции Нонтхабури